Minyonok – A Gru-filmek és Minyionok című film szereplői
 Minyonok – 2015-ös animációs film